Hillcrest Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hillcrest Heights (Florida)
Hillcrest Heights (Maryland)